Ел Перо има више значења:

 Ел Перо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Перо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Перо, Хосе Антонио Авизад (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Перо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Перо (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику